Ervenik Zlatarski (Zlatar), un village de la municipalité de Zlatar.
 Ervenik Zlatarski (Zlatar-Bistrica), un village de la municipalité de Zlatar-Bistrica.